— распространённая вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии У (吳).
Известные носители:
 Династия Нго — династия, правившая Вьетнамом с 939 по 967 годы.
 Нго Куен (, 897—944) — военачальник, разбивший китайские войска и создавший независимое вьетнамское государство.
 Нго Динь Зьем (, 1901—1963) — президент Южного Вьетнама в 1955—1963 гг.
 Нго Куанг Чыонг (, 1929—2007) — генерал-лейтенант АРВ.
 Нго Бао Тяу (, род. в 1972) — математик, лауреат Филдсовской премии.
 Нго Тань Ван (, род. в 1979) — вьетнамская актриса кино и телевидения, певица, модель.

См. также 
Родственные фамилии:
 У — китайская (путунхуа)
 Ын — кантонская
 Го — южноминьская